In 2001 werd het OFC Club Championship voor de derde keer georganiseerd. Alle wedstrijden werden in Papoea-Nieuw-Guinea gespeeld. Het Australische Wollongong Wolves won het toernooi. Als kampioen zou het zich ook plaatsen voor de tweede editie van het wereldkampioenschap voor clubs maar dat toernooi ging uiteindelijk niet door.

Opzet 
De elf clubs werden in twee groepen gedeeld. De nummers een en twee plaatsten zich voor de halve finale.

Wedstrijden 
De wedstrijden werden gespeeld in het Lloyd Robson Stadion in Port Moresby.

Eerste ronde

Groep A

Groep B
 * De eerste twee wedstrijden van PanSa FC werden omgezet in een reglementaire 2-0 nederlaag omdat het zeven niet-speelgerechtigde spelers had opgesteld. De laatste twee wedstrijden werden niet meer gespeeld en kregen eveneens een 0-2 uitslag.

Knock-outfase

OFC kampioenschappen clubteams